Heckman ist der Familienname folgender Personen:
Don Heckman (1932–2021), US-amerikanischer Jazz-Altsaxophonist, Klarinettist und Jazzkritiker
Gert Heckman (* 1953), niederländischer Mathematiker
James Heckman (* 1944), US-amerikanischer Ökonom
Ryan Heckman (* 1974), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
Hagman
Hegmann
Heckmann